Grljan je ime več krajev:
 Grljan, Trst,  okrožje občine Trst, Italija
 Grljan, Zaječar, naselje v mestni občini Zaječar, Srbija